Fat Albert può riferirsi a:

Cinema e televisione
Albertone (Fat Albert) – personaggio creato da Bill Cosby 
Fat Albert and the Cosby Kids – cartone animato con Albertone
Fat Albert (album) – album del 1973 di Bill Cosby
Il mio grasso grosso amico Albert – film del 2004 basato sul personaggio di Albertone

Aviazione
C-130 "Fat Albert" dei Blue Angels
 Il nickname dei Boeing 737, i primi modelli sono chiamati "Fat Albert" per la loro fusoliera caratteristica panciuta
 Il nickname del Tethered Aerostat Radar System nei pressi di Cudjoe Key (Florida)